M59, M 59 bzw. M-59 steht für:
 Messier 59, eine elliptische Galaxie
 M59 APC, einen gepanzerten Truppentransporter der US-Army
 Meridian 59, ein Online-Rollenspiel
 M-59 (Michigan), eine Straße im US-Bundesstaat Michigan
 eine Variante der 155 mm Gun M1 Long Tom, Feldhaubitze der United States Army
 M59, eine dänische Künstlervereinigung

M59